

Geografia
Stati Uniti d'America
Marineland – città della Florida

Parchi acquatici
Marineland – parco acquatico francese
MarineLand – parco acquatico canadese
Marineland – parco acquatico statunitense situato in Florida
Marineland – parco acquatico neozelandese